Talagi bezeichnet:

den Familiennamen des Niue-Politikers Toke Talagi (1951–2020)
einen der beiden Flughäfen der russischen Stadt Archangelsk, siehe Flughafen Talagi
eine russische Siedlung nördlich von Archangelsk, siehe Talagi (Russland)
eine alternative Bezeichnung der russischen Siedlung Talaschski Awiagorodok, nördlich von Archangelsk